Tomas Jonsson, švedski hokejist, * 12. april 1960, Falu Kristine, Švedska.

Jonsson je veljal za enega najboljših hokejskih obrambnih igralcev svojega časa, je tudi eden redkih s Trojno krono, naslovom Olimpijskega prvaka, Svetovnega prvaka in zmagovalca Stanleyevega pokala. Trojno krono je osvojil kot prvi istočasno kot rojaka Håkan Loob in Mats Näslund. 

Kariero je začel pri domačem švedskem klubu Falu IF, se preselil v MoDo Hockey, nato pa v ligi NHL igral za New York Islanders, kjer je v letih 1982 in 1983 osvojil Stanleyev pokal, kariero pa končal pri Leksands IF leta 1998. Za Švedsko reprezentanco je nastopil na dveh olimpijskih igrah, na kateri je bil dobitnik po ene zlate in bronaste medalje, in šestih Svetovnih prvenstvih, na katerih je bil dobitnik ene zlate, štirih srebrnih in ene bronaste medalje. 

Leta 2000 je bil sprejet v Mednarodni hokejski hram slavnih, leta 2013 pa še v Švedski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Falu IF
| Švedska 2. liga
| 76/77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 77
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 77/78
|
| 35
| 8
| 9
| 17
|
| 45
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 78
|
| 6
| 1
| 2
| 3
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 78/79
|
| 34
| 11
| 10
| 21
|
| 77
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 13
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 79
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 79
|
| 8
| 1
| 3
| 4
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 79/80
|
| 36
| 3
| 12
| 15
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 80
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 80
|
| 7
| 2
| 2
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| MoDo Hockey
| Švedska liga
| 80/81
|
| 35
| 8
| 12
| 20
|
| 58
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 81
|
| 2
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 81
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 81/82
|
| 70
| 9
| 25
| 34
|
| 51
|
| 10
| 0
| 2
| 2
|
| 21
|-
| New York Islanders
| NHL
| 82/83
|
| 72
| 13
| 35
| 48
|
| 50
|
| 20
| 2
| 10
| 12
|
| 18
|-
| New York Islanders
| NHL
| 83/84
|
| 72
| 11
| 36
| 47
|
| 54
|
| 21
| 3
| 5
| 8
|
| 22
|-
| New York Islanders
| NHL
| 84/85
|
| 69
| 16
| 34
| 50
|
| 58
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 10
|-
| New York Islanders
| NHL
| 85/86
|
| 77
| 14
| 30
| 44
|
| 62
|
| 3
| 0
| 1
| 1
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 86
|
| 8
| 0
| 5
| 5
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 86/87
|
| 47
| 6
| 25
| 31
|
| 36
|
| 10
| 1
| 4
| 5
|
| 6
|-
| Švedska
| Kanadski pokal
| 87
|
| 6
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| New York Islanders
| NHL
| 87/88
|
| 72
| 6
| 41
| 47
|
| 115
|
| 5
| 2
| 2
| 4
|
| 10
|-
| New York Islanders
| NHL
| 88/89
|
| 53
| 9
| 23
| 32
|
| 34
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 88/89
|
| 20
| 1
| 10
| 11
|
| 22
|
| 4
| 2
| 0
| 2
|
| 6
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 40
| 11
| 15
| 26
|
| 54
|
| 3
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 90
|
| 8
| 0
| 1
| 1
| +8
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 22
| 7
| 7
| 14
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska 2. liga
| 90/91
|
| 18
| 5
| 10
| 15
|
| 16
|
| 4
| 2
| 3
| 5
|
| 10
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 91
|
| 10
| 0
| 4
| 4
| -2
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 22
| 6
| 7
| 13
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska 2. liga
| 91/92
|
| 18
| 8
| 9
| 17
|
| 22
|
| 9
| 1
| 2
| 3
|
| 18
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 38
| 8
| 15
| 23
|
| 90
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 4
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 33
| 4
| 14
| 18
|
| 38
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 10
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 94
|
| 8
| 1
| 3
| 4
| +3
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 37
| 8
| 17
| 25
|
| 38
|
| 4
| 1
| 3
| 4
|
| 27
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 95
|
| 8
| 0
| 2
| 2
| +3
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 95/96
|
| 34
| 5
| 17
| 22
|
| 26
|
| 5
| 0
| 4
| 4
|
| 2
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 96/97
|
| 38
| 8
| 13
| 21
|
| 42
|
| 9
| 2
| 1
| 3
|
| 4
|-
| Leksands IF
| Švedska liga
| 97/98
|
| 38
| 7
| 10
| 17
| +8
| 34
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 12
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |1122
| bgcolor="#7FFF00" |201
| bgcolor="#7FFF00" |464
| bgcolor="#7FFF00" |665
| bgcolor="#7FFF00" |+20
| bgcolor="#7FFF00" |1200
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |131
| bgcolor="#7FFF00" |20
| bgcolor="#7FFF00" |44
| bgcolor="#7FFF00" |64
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |205
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1980
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1994
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Švedsko
Prejemniki bronastih olimpijskih medalj za Švedsko
Švedski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (New York Islanders)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1979
Hokejisti Falu IF
Hokejisti MoDo Hockey
Hokejisti New York Islanders
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti Leksands IF
Trenerji Brynäs IF
Sprejeti v Švedski hokejski hram slavnih